Байсаров — чеченская фамилия. Известные носители:
 Байсаров, Леонид Владимирович (род. 1947) — Герой Украины.
 Байсаров, Мовлади Зайпуллаевич (1962—2006) — российский военный, командир чеченского отряда ФСБ России «Горец».
 Байсаров, Рамзан Султанович (1989) — российский боксёр.
 Байсаров, Руслан Сулимович (род. 1968) — российский бизнесмен, экономист и социолог чеченского происхождения.